Csehország
Poustka, község a Chebi járásban
Poustka, Dobkovice község településrésze a Děčíni járásbsn
Poustka, Višňová község településrésze a Liberecei járásban
Poustka, Trutnov város közelében található hegy